The Yellow Ticket peut être le titre, original ou traduit :
 d'une pièce de 1914 écrite par Michael Morton
 d'un film de 1918 réalisé par Eugen Illés et Victor Janson
 d'un film de 1918 réalisé par William Parke
 d'un film de 1928 réalisé par Fyodor Otsep
 d'un film de 1931 réalisé par Raoul Walsh